Slovem ortodoxie (z řeckého ὀρθός orthos správný, přímý + δόξα doxa učení, názor, sláva) se označuje:

 trvání na určitých tradičních naukách, názorech, ideologii či chování oproti určitým novotám či reformám (opakem je zde heterodoxie)
 ortodoxie (náboženství)
 ortodoxní judaismus – směr v židovství, který považuje za určující a závazné učení Talmud a židovskou tradici
 pravoslaví – označení některých východních církví v křesťanství
 pravověrnost – v katolické teologii nauka, která se shoduje s učením katolické církve
 luterská ortodoxie, reformovaná ortodoxie – v evangelické teologii směr, který zůstává věrný nauce reformátorů, např. Martina Luthera či Jana Kalvína, zpravidla se jím označují směry ze 16. – 18. století
 Ortodoxie (kniha) – kniha britského spisovatele Gilberta Keitha Chestertona z roku 1908